

Botanica
Dauco, nome comune di un genere delle Ombrellifere cui appartiene la carota

Persone
Dauco, personaggio della mitologia romana, padre dei gemelli Laride e Timbro